Baljvine su naseljeno mjesto u općini Mrkonjić Grad, Republika Srpska, BiH.

Smješteno je ispod planine Čemernice na visini od 543 metra, i udaljeno 15 kilometara od Mrkonjić Grada.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u Republici Srpskoj
Mrkonjić Grad